Abbazia di Chiaravalle – abbazia cistercense alle porte di Milano
 Abbazia di Chiaravalle della Colomba – abbazia presso Alseno
 Abbazia di Chiaravalle di Fiastra – abbazia presso Tolentino
 Abbazia di Santa Maria in Castagnola – abbazia presso Chiaravalle in provincia di Ancona
 Abbazia di Clairvaux – abbazia in Francia
 Abbazia di San Giuseppe di Chiaravalle – abbazia in Francia

Pagine correlate 
 Chiaravalle (disambigua)